«Everything Will Flow» — третий сингл из альбома Head Music группы Suede, выпущенный 6 сентября 1999 года на лейбле Nude Records. Открывающая мелодическая линия на синтезаторе звучит почти так же, как на предыдущем сингле «She’s in Fashion», но далее песня переходит в неспокойную балладу. Это первый сингл группы после «New Generation», не вошедший в первую двадцатку в чартах (высшая позиция — #24). «Everything Will Flow» и «Leaving» были спродюсированы Стивом Осборном, «Weight of the World» — Мити Адхикари, «Crackhead» и «Seascape» — Suede.

Клип к заглавной песне был срежиссирован Ховардом Гринхолом. Несмотря на высокий бюджет, группа посчитала его неудачным, так как, по их мнению, он напоминал телерекламу.

«Everything Will Flow» стала второй и последней песней Suede, вошедшей в американские чарты, заняв 28 строчку в Hot Dance Club Songs.

Вокал в песне «The Weight of the World» из CD1 принадлежит клавишнику Нилу Кодлингу. Композиция «Seascape» с CD2 — инструментальная.

Список композиций

Примечания 

Песни Suede